Гове́рла:

 Говерла (гора);
 Говерла (село);
 Говерла (баскетбольный клуб);
 Говерла (футбольный клуб).